Семург — может означать:
 Семург или Симург — фантастическое существо в иранской мифологии, царь всех птиц.
 «Семург» — фильм 1972 года.
 «Семург» — узбекистанский хоккейный клуб из Ташкента.
 «Семург» — название узбекистанского футбольного клуба «Ангрен» из одноимённого города в 1997—2001 годах.

См. также